Csaba Kovács (né le  à Budapest en Hongrie) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 dans l'équipe de Alba Volán Székesfehérvár dans la Ligue Hongroise. En 2007, son équipe intègre l'EBEL, l'élite autrichienne.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace en sélection senior depuis 2004. En 2008, il est l'un des artisans de la montée de la Hongrie en élite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga||12||0||2||2||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga ||16||17||8||25||47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga ||18||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga ||16||3||4||7||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga ||20||8||3||11||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga||10||6||3||9||6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Interliga ||8||0||1||1||4||8||2||2||4||6 
|-
| 2005-2006 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga||4||0||2||2||0||8||4||4||8||12
|-
| 2006-2007 ||Alba Volán Székesfehérvár ||Borsodi Liga ||13||6||7||13||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 ||Alba Volán Székesfehérvár||Interliga ||18||5||3||8||12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL||40||7||7||14||18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár||Borsodi Liga||3||2||3||5||0||8||3||4||7||2 
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 19|| 16|| 35|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság|| 8|| 5|| 5|| 10|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 50|| 10|| 20|| 30|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 7|| 3|| 8|| 11|| 2 
|-
| 2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 53|| 8|| 16|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 6|| 3|| 0|| 3|| 6 
|-
| 2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 46|| 9|| 12|| 21|| 20|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 5|| 3|| 8|| 6
|-
| 2012-2013 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 52|| 8|| 15|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 54|| 9|| 18|| 27|| 29|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0 
|-
| 2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 54|| 19|| 19|| 38|| 30|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4 
|-
| 2015-2016 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 52|| 7|| 13|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || MAC Budapest || Erste Liga || 39|| 12|| 21|| 33|| 18|| 15|| 4|| 3|| 7|| 8 
|-
| 2017-2018 || Ujpesti TE || Erste Liga || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| 6|| 3|| 4|| 7|| 10

Notes et références 

Naissance à Budapest
Naissance en mars 1984
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace